Lustmühle ist der Name folgender Orte:

 Lustmühle (Bad Königshofen im Grabfeld), Ortsteil von Bad Königshofen im Grabfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Lustmühle AR, Ortsteil von Teufen, Kantons Appenzell Ausserrhoden